Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 2000.

Titelverteidigerin war Monique Kalkman-van den Bosch. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an diesem Turnier teil, das vom 20. bis 28. Oktober stattfand.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Dameneinzel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000